Натуральне число 462
 462 рік до нашої ери
 462 рік нашої ери